Quadro steht für:
 Quadro (Musik), eine Kammermusikform des Barock
 Quadro (Schreibmaschinenschrift), eine nichtproportionale hauptsächlich für Schreibmaschinen verfügbare Schriftart, siehe auch Schreibmaschinenschrift
 die Kurzform für Quadrofonie
 Nvidia Quadro, eine Grafikkarte
 Quadro Technologies, Motorradhersteller
 Quadro QV3, Dreirad-Motorroller

Quadro ist der Familienname folgender Personen:
 Giovanni Battista di Quadro, italienischsprechender, polnischer Architekt der Renaissance

Siehe auch:
 Quatro
 Quattro
 Cuatro